

Річки 
 Гамбер (річка) — річка в Англії
 Гамбер (річка, Онтаріо) — річка в провінції Онтаріо в Канаді, яка впадає до озера Онтаріо в м. Торонто

Мости 
 Гамбер (міст) — міст через річку Гамбер в Англії

Навчальні заклади 
 Коледж Гамбер — навчальний заклад у Торонто, Онтаріо в Канаді